Ашрам:

 Ашрам — обитель мудрецов и отшельников в древней Индии.
 Ашрам Шамбалы — оккультная религиозная секта.
 Ашрам Шри Ауробиндо — международная религиозно-философская организация в Индии.
 Ашрам, Линой (род. 1999) — израильская гимнастка.

См. также 
 Ашрама